1. edycja Ligi Europejskiej siatkarek rozpoczęła się 22 maja 2009 roku. W fazie grupowej występowało 8 drużyn podzielonych na 2 grupy. Z każdej grupy awansowały dwie najlepsze reprezentacje. W dniach od 11 do 12 lipca w tureckim Kayseri rozegrano turniej finałowy. Zwycięzcą została reprezentacja Serbii, która pokonała w finale Turcję.

Uczestnicy

Faza grupowa

Grupa A

Tabela 

Legenda: Poz. – pozycja, Pkt – liczba punktów, M – liczba meczów, Z – mecze wygrane, P – mecze przegrane, wyg. – sety wygrane, prz. – sety przegrane, zdob. – małe punkty zdobyte, str. – małe punkty stracone

1. kolejka

2. kolejka

3. kolejka

4. kolejka

5. kolejka

6. kolejka

Grupa B

Tabela 

Legenda: Poz. – pozycja, Pkt – liczba punktów, M – liczba meczów, Z – mecze wygrane, P – mecze przegrane, wyg. – sety wygrane, prz. – sety przegrane, zdob. – małe punkty zdobyte, str. – małe punkty stracone

1. kolejka

2. kolejka

3. kolejka

4. kolejka

5. kolejka

6. kolejka

Turniej finałowy

Drużyny zakwalifikowane 
 - gospodarz

Drabinka

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne 

Liga Europejska w piłce siatkowej
2009 w piłce siatkowej